James Stirling – matematyk (1692-1770)
 James Stirling – gubernator Australii Zachodniej (1791-1865)
 James Stirling – architekt (1926-1992)